International Series steht für:
 ATP World Tour 250
 NFL International Series